Matancillas ist:
 in Argentinien
 Matancillas de San Antonio – ein Ort in der Nähe von San Antonio im Departamento Iruya der Provinz Salta
 Matancillas del Valle Delgado – ein Ort in der Nähe von Rodio del Valle Delgado im Departamento Iruya der Provinz Salta

 in Bolivien
 Matancillas (Villazón) – ein Ort nördlich der Stadt Villazón im Departamento Potosí